Sasaki (佐々木) es el 14.º apellido más común en Japón, y puede referirse a:

Astronomía 
 El asteroide (10092) Sasaki.

Personas 
 Akira Sasaki (), un esquiador alpino japonés.
 Kensuke Sasaki, un luchador profesional japonés.
 Nozomi Sasaki, una actriz y modelo japonesa.
 Nozomu Sasaki, un actor de voz japonés.
 Pauchi Sasaki, una compositora y violinista peruana-japonesa.
 Sadako Sasaki, una niña víctima de la bomba atómica en Hiroshima.
 Sasaki Kojirō, un espadachín japonés.

Autores de nombres científicos 
 H.Sasaki: Hideaki Sasaki (fl. 2005).
 J.Sasaki: Jun-ichi Sasaki (fl. 2005).
 K.Sasaki: Katsuhito Sasaki (fl. 1977).
 M.Sasaki: M. Sasaki (fl. 1977).
 R.Sasaki: Rintarô Sasaki (fl. 1939).
 Sasaki: Shun-ichi Sasaki (1888-1960).
 Y.Sasaki: Yoshiyuki Sasaki (1926-1972).
 Yuji Sasaki: Yuji Sasaki (fl. 2002).
 Yu.Sasaki: Yutaka Sasaki (fl. 2007).

Apellidos japoneses